Dobó László (1929–) vegyészmérnök, a Vegyiműveket Tervező Vállalat egykori igazgatója
Dobó László (1952–2015) Alpár-emlékérmes építész, a Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalat (Csomiterv) volt osztályvezetője
Dobó László (1976–) szegedi politikus, országgyűlési képviselő